Lefebvre steht für:

 Lefebvre, Familienname
 Lefebvre (Brauerei), belgische Brauerei
 Lefebvre (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec, Kanada
 Éditions Francis Lefebvre, französische Verlagsgruppe
 Cycles et Automobiles C. Lefebvre et Cie, belgischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Lefèvre (auch Le Fèvre), französischer Familienname